Marlow kan syfta på:

 Marlow, Buckinghamshire, England
 Marlow, Herefordshire, England
 Marlow, New Hampshire, USA
 Marlow, Tyskland

Se även
 Great Marlow
 Little Marlow